Степан Григорьевич Киргизов () — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Степан Киргизов родился в 1903 году в посёлке Усть-Карск (ныне — Сретенский район Забайкальского края). Окончил начальную школу. Участвовал в боях Гражданской войны. После её окончания Киргизов работал на предприятиях, затем в отделении милиции, а позднее стал председателем поселкового совета. В 1941 году Киргизов был призван Усть-Карским РВК на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны: Южном и Воронежском. Окончил курсы младших лейтенантов. Кандидат в члены ВКП(б). К сентябрю 1943 года старший лейтенант Степан Киргизов командовал пулемётной ротой 383-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.26 июня 1943 года ранен.

26 сентября 1943 года рота Киргизова переправилась через Днепр в районе села Глебовка Вышгородского района Киевской области Украинской ССР и захватила плацдарм на его западном берегу. Своим огнём она прикрывала переправу основных полковых подразделений, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года старший лейтенант Степан Киргизов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

28 марта 1944 года Киргизов погиб в боях под Каменцом-Подольским. Похоронен в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области Украины.

Был также награждён орденом Красной Звезды — за уничтожение им лично 15 солдат противника огнем пулемёта и за то, что в боях за Воронеж и Курск его рота уничтожила до 270 соладт и офицеров врага.

В честь Киргизова названа улица в Усть-Карске.

Примечания

Литература 

 
 Алешкин А. М. Вечные часовые. — Иркутск, 1983. — С. 86-88.
 Алешкин А. М. Сердцем на амбразуру. — Иркутск, 1976. — С. 126—131.
 Бугай Е. М., Макухин М. Е. Из когорты мужественных. — Львов, 1978. — С. 234—236.

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Каменец-Подольском районе